Gudkowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Alexandrowna Gudkowa (* 1977), russische Schauspielerin 
 Natalija Wladimirowna Gudkowa (* 1974), russische Leichtathletin 

Siehe auch
 Gudkow
 Gudkowo (Kaliningrad)